Joseph Winlock (astronom)
Joseph Winlock (general)